Liberté () — державний гімн Гвінеї. Офіційно затверджений у 1958 році після проголошення незалежності. Мелодію до гімну написав Кодофо Мусса на основі народної мелодії. Автор слів невідомий.

Текст гімну 
 Peuple d’Afrique!
 Le Passé historique!
 Que chante l’hymne de la Guinée fière et jeune
 Illustre epopée de nos frères
 Morts au champ d’honneur en libérant l’Afrique!
 Le peuple de Guinée prêchant l’unité
 Appelle l’Afrique.
 Liberté! C’est la voix d’un peuple
 Qui appelle tous ses frères à se retrouver.
 Liberté! C’est la voix d’un peuple
 Qui appelle tous ses frères de la grande Afrique.
 Bâtissons l’unité africaine dans l’indépendance retrouvée.

Див. також 
 Герб Гвінеї
 Прапор Гвінеї

Посилання 
 Гімн у форматі MP3 

Національні символи Гвінеї
Гвінея
Гвінея
Символи свободи
Музика Гвінеї